Måmesköld kan avse:

 Måneskiöld – ursprungligen dansk-norsk släkt som fortlever i Sverige med flera stavningar av namnet.
 Månesköld af Norge – utslocknad svensk adelsätt, utgrenad ur den dansk-norska släkten.
 Månesköld af Seglinge – utslocknad svensk adelsätt härstammande från Uppland.
 Erland Månesköld – person i Viktor Rydbergs roman Singoalla.

Svenska efternamn